Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2008—2009 — 108-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном став Гленторан.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Крузейдерс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Північної Ірландії 2008—2009.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Примітки: 
1. Клуб Бангор не отримав ліцензію на участь у Прем'єр-Лізі у наступному сезоні.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/8 травня 2009

|}

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2008—2009
Північна Ірландія
Північна Ірландія